Antoine Dubon (1894–1948), agriculteur et homme politique français
 Jorge Dubon (1938–2004), architecte, sculpteur et designer franco-mexicain
 Lluís Dubón Portolés (1892–1953), peintre et artiste de bande dessinée espagnol
 Mauricio Dubón (* 1994), joueur de baseball hondurien